Виктор Николаевич Марченко (1934—1985) — советский рабочий-металлург, всю жизнь работал горновым доменного цеха Коммунарского металлургического комбината. Герой Социалистического Труда (1971), лауреат Государственной премии УССР (1982), Почётный металлург УССР.

Биография 
Родился в 1934 году в городе Перевальске Луганской области в семье рабочего. Его отец — потомственный шахтер, в годы Великой Отечественной войны погиб на фронте под Сталинградом, его имя выбито на стене Пантеона Славы на Мамаевом кургане.

В 1953 году окончил в Алчевске ПТУ № 8. Проходил срочную службу в Советской армии в Московском военном округе.

Придя с армии тридцать лет до конца жизни работал в доменном цеху Алчевского металлургического комбината, сначала подручным горнового, затем горновым. Был известным рационализатором, членом президиума совета ВОИР, избирался делегатом на съезды профсоюзов.

В 1969 году награждён медалью «За доблестный труд».

В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию черной металлургии» Марченко В. Н. было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и Ордена Ленина.

В 1982 году стал лауреатом Государственной премии Украинской ССР, в 1983 году удостоен звания Почётный гражданин города Алчевска.

В 1984 году вышел на пенсию, умер в 1985 году.

Литература 
 Никоненко К. — Кавалер Золотой Звезды: о Герое Социалистического Труда В. Н. Марченко // Огни коммунизма, 17 апреля 1971. — стр. 2.
 Пятковский Г. — Горновой Виктор Марченко // Огни коммунизма, 26 января 1971. — стр. 2.
 Герой Социалистического Труда В. Н. Марченко // За металл, 1 октября 1976. — стр. 2.

Источники 
 
 Марченко Виктор Николаевич (1934—1985) // Администрация города Алчевска
 Марченко Виктор Николаевич (1934—1985) // Центральная библиотека города Алчевска
Почётные граждане Алчевска
Металлурги СССР